Pierre Bouvier peut désigner :
 Pierre Bouvier (1979-), chanteur québécois du groupe Simple Plan ;
 Pierre Bouvier, sociologue français.